Футбольна ліга в сезоні 1973/74 — 75-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 22 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону став «Лідс Юнайтед», це вже 2-ий трофей команди з Лідса.

Перший дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Другий дивізіон Футбольної ліги 

* «Престон Норт-Енд» позбавлений одного очка за те, що в основному складі грав гравець, який не мав права.

Результати

Третій дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Четвертий дивізіон Футбольної ліги 

* Матч Сканторп Юнайтед - Ексетер Сіті не був зіграний через неявку останнього, перемогу отримали господарі.

Результати

Примітки

Посилання 
 rsssf.com 

Футбольна ліга
Англія
Англія